Trompeterschlösschen steht für: 
 ein Schloss in Bad Säckingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, siehe Schloss Schönau (Bad Säckingen)
 ein 1945 zerstörtes Gebäude in Dresden, Sachsen, siehe Trompeterschlösschen (Dresden)

Siehe auch:
 Trompeterschlössl